S 138 – niszczyciel niemiecki z 1906 roku
 S 138 – niszczyciel niemiecki z 1918 roku